Крка се може односити на:
 Крка (Јадранско море), река у Хрватској, улива се у Јадранско море
 Крка (притока Уне), река у Босни и Херцеговини, улива се у Уну
 Крка (притока Саве), река у Словенији, улива се у Саву
  (Крка (притока Драве)), река у Аустрији, улива се у Драву
 Национални парк Крка, национални парк у Хрватској
 Манастир Крка, манастир СПЦ у Хрватској
 Санџак Крка, турски санџак у 16. и 17. веку
 Крка (предузеће), словеначко предузеће из Новог Места
 КК Крка, словеначки кошаркашки клуб из Новог Места
 НК Крка, словеначки фудбалски клуб из Новог Места

Види још 
 Крк, вишезначна одредница